|-
|(33251)||1998 HS24|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,047|| align=right|12,08|| align=right|5,177||MBA||22. april 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(33252)||1998 HA28|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,166|| align=right|3,78|| align=right|5,536||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33253)||1998 HJ29|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,136|| align=right|10,65|| align=right|5,508||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33254)||1998 HE30|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,025|| align=right|5,00|| align=right|4,688||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33255)||1998 HB32|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,179|| align=right|8,62|| align=right|5,670||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33256)||1998 HK35|| align=right|12,8|| align=right|3,006|| align=right|0,049|| align=right|10,59|| align=right|5,211||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33257)||1998 HS37|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,031|| align=right|2,41|| align=right|4,583||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33258)||1998 HX38|| align=right|14,5|| align=right|2,865|| align=right|0,171|| align=right|2,17|| align=right|4,848||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33259)||1998 HL39|| align=right|12,9|| align=right|2,752|| align=right|0,212|| align=right|17,25|| align=right|4,564||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33260)||1998 HJ43|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,193|| align=right|10,24|| align=right|4,687||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33261)||1998 HQ45|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,022|| align=right|5,49|| align=right|4,596||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33262)||1998 HK51|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,139|| align=right|7,62|| align=right|5,582||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33263)||1998 HP53|| align=right|14,9|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|2,82|| align=right|5,019||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33264)||1998 HM56|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,124|| align=right|2,30|| align=right|5,647||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33265)||1998 HC63|| align=right|12,9|| align=right|2,600|| align=right|0,052|| align=right|15,44|| align=right|4,190||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33266)||1998 HW78|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,084|| align=right|9,13|| align=right|5,160||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33267)||1998 HY93|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,110|| align=right|5,04|| align=right|5,698||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33268)||1998 HZ93|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,169|| align=right|13,04|| align=right|4,520||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33269)||1998 HC95|| align=right|15,2|| align=right|2,216|| align=right|0,082|| align=right|3,52|| align=right|3,298||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33270)||1998 HJ99|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|5,434||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33271)||1998 HS101|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,164|| align=right|19,25|| align=right|4,503||MBA||28. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33272)||1998 HC102|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,071|| align=right|10,87|| align=right|5,177||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33273)||1998 HM103|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|12,54|| align=right|5,618||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33274)||1998 HT105|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,100|| align=right|8,03|| align=right|4,122||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33275)||1998 HD115|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,179|| align=right|13,32|| align=right|4,233||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33276)||1998 HS115|| align=right|13,4|| align=right|3,100|| align=right|0,102|| align=right|11,93|| align=right|5,458||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33277)||1998 HO119|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,047|| align=right|11,07|| align=right|5,159||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33278)||1998 HR119|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,198|| align=right|11,38|| align=right|5,688||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33279)||1998 HA120|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|5,382||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33280)||1998 HT120|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,059|| align=right|11,76|| align=right|5,153||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33281)||1998 HE125|| align=right|13,2|| align=right|3,055|| align=right|0,083|| align=right|12,17|| align=right|5,339||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33282)||1998 HZ129|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,053|| align=right|1,40|| align=right|5,508||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33283)||1998 HJ148|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,089|| align=right|1,65|| align=right|5,423||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33284)||1998 HD153|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,183|| align=right|13,03|| align=right|4,308||MBA||24. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33285)||1998 JR2|| align=right|13,6|| align=right|3,054|| align=right|0,039|| align=right|10,77|| align=right|5,337||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33286)||1998 KA|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,115|| align=right|3,65|| align=right|5,597||MBA||16. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33287)||1998 KE1|| align=right|13,1|| align=right|3,053|| align=right|0,081|| align=right|11,91|| align=right|5,332||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33288)||1998 KL4|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,089|| align=right|21,62|| align=right|5,590||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33289)||1998 KP5|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,185|| align=right|15,60|| align=right|5,640||MBA||18. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33290)||1998 KZ7|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|17,11|| align=right|5,613||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33291)||1998 KP9|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,080|| align=right|15,34|| align=right|4,211||MBA||20. maj 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33292)||1998 KT26|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|20,63|| align=right|5,753||MBA||27. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33293)||1998 KM31|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,058|| align=right|11,55|| align=right|5,157||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33294)||1998 KM35|| align=right|14,0|| align=right|2,882|| align=right|0,250|| align=right|16,38|| align=right|4,893||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33295)||1998 KV40|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,062|| align=right|11,65|| align=right|5,189||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33296)||1998 KN42|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,164|| align=right|13,84|| align=right|5,192||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33297)||1998 KW44|| align=right|13,1|| align=right|3,199|| align=right|0,115|| align=right|13,26|| align=right|5,720||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33298)||1998 KY44|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,042|| align=right|11,71|| align=right|5,141||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33299)||1998 KN45|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,093|| align=right|2,10|| align=right|5,793||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33300)||1998 KP45|| align=right|13,5|| align=right|3,097|| align=right|0,116|| align=right|13,78|| align=right|5,450||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33301)||1998 KH47|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,039|| align=right|12,29|| align=right|5,351||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33302)||1998 KV48|| align=right|12,9|| align=right|3,177|| align=right|0,133|| align=right|13,00|| align=right|5,663||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33303)||1998 KW48|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,138|| align=right|12,58|| align=right|4,389||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33304)||1998 KH50|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,036|| align=right|11,65|| align=right|5,492||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33305)||1998 KQ50|| align=right|12,8|| align=right|3,207|| align=right|0,043|| align=right|15,36|| align=right|5,742||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33306)||1998 KT50|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,063|| align=right|13,12|| align=right|5,616||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33307)||1998 KX52|| align=right|13,3|| align=right|3,180|| align=right|0,158|| align=right|15,61|| align=right|5,670||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33308)||1998 KR53|| align=right|12,8|| align=right|3,069|| align=right|0,003|| align=right|15,50|| align=right|5,377||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33309)||1998 KY53|| align=right|13,4|| align=right|3,033|| align=right|0,063|| align=right|11,11|| align=right|5,280||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33310)||1998 KF54|| align=right|13,2|| align=right|3,318|| align=right|0,121|| align=right|16,55|| align=right|6,043||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33311)||1998 KX54|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,082|| align=right|23,38|| align=right|5,670||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33312)||1998 KG57|| align=right|13,3|| align=right|2,856|| align=right|0,039|| align=right|12,63|| align=right|4,826||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33313)||1998 KJ60|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,097|| align=right|17,92|| align=right|4,707||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33314)||1998 KX60|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,062|| align=right|11,98|| align=right|5,186||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33315)||1998 KA63|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,094|| align=right|5,80|| align=right|5,798||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33316)||1998 KY65|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,198|| align=right|30,65|| align=right|5,544||MBA||27. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33317)||1998 MT5|| align=right|14,4|| align=right|2,356|| align=right|0,185|| align=right|23,17|| align=right|3,616||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33318)||1998 MU9|| align=right|14,9|| align=right|2,465|| align=right|0,226|| align=right|6,72|| align=right|3,870||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33319)||1998 MJ41|| align=right|14,4|| align=right|1,946|| align=right|0,100|| align=right|24,00|| align=right|2,714||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33320)||1998 OP12|| align=right|14,7|| align=right|3,018|| align=right|0,319|| align=right|1,32|| align=right|5,243||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33321)||1998 QL|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,106|| align=right|3,58|| align=right|4,688||MBA||17. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33322)||1998 QQ5|| align=right|16,0|| align=right|1,907|| align=right|0,092|| align=right|21,68|| align=right|2,634||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33323)||1998 QN53|| align=right|12,2|| align=right|3,109|| align=right|0,208|| align=right|11,29|| align=right|5,480||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33324)||1998 QE56|| align=right|14,6|| align=right|1,929|| align=right|0,081|| align=right|23,73|| align=right|2,679||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33325)||1998 RH3|| align=right|15,1|| align=right|1,938|| align=right|0,069|| align=right|20,48|| align=right|2,697||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33326)||1998 RJ4|| align=right|16,6|| align=right|1,944|| align=right|0,076|| align=right|21,94|| align=right|2,711||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33327)||1998 RV4|| align=right|16,0|| align=right|1,974|| align=right|0,087|| align=right|23,45|| align=right|2,772||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33328)||1998 RV41|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,102|| align=right|6,66|| align=right|5,322||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33329)||1998 RY77|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|5,27|| align=right|3,479||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|33330 Barèges||1998 SW|| align=right|16,5|| align=right|2,182|| align=right|0,238|| align=right|1,16|| align=right|3,223||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33331)||1998 SY21|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,222|| align=right|6,03|| align=right|3,595||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(33332)||1998 SN34|| align=right|15,8|| align=right|1,944|| align=right|0,090|| align=right|21,75|| align=right|2,710||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33333)||1998 SP66|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,172|| align=right|6,39|| align=right|3,238||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33334)||1998 VM4|| align=right|13,8|| align=right|3,002|| align=right|0,029|| align=right|12,04|| align=right|5,201||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33335)||1998 VQ4|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,164|| align=right|2,00|| align=right|3,434||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33336)||1998 VF7|| align=right|14,0|| align=right|2,603|| align=right|0,251|| align=right|13,04|| align=right|4,198||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33337)||1998 VA11|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,101|| align=right|3,30|| align=right|3,539||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33338)||1998 VF21|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,111|| align=right|10,70|| align=right|5,172||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33339)||1998 VR32|| align=right|15,7|| align=right|1,953|| align=right|0,090|| align=right|24,25|| align=right|2,729||MBA||15. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(33340)||1998 VG44|| align=right|6,5|| align=right|39,15|| align=right|0,251|| align=right|3,04|| align=right|245||PLT||14. november 1998||Steward||J. Larsen; N. Danzl; A. Gleason
|-
|(33341)||1998 WA5|| align=right|14,9|| align=right|1,937|| align=right|0,059|| align=right|28,38|| align=right|2,695||MBA||19. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(33342)||1998 WT24|| align=right|17,9|| align=right|,719|| align=right|0,418|| align=right|7,35|| align=right|,610||ATN PHA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33343)||1998 XT10|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,074|| align=right|7,28|| align=right|3,534||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33344)||1998 XN13|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,218|| align=right|5,18|| align=right|4,359||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33345)||1998 XC14|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,181|| align=right|5,19|| align=right|4,071||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33346)||1998 XD14|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,113|| align=right|14,16|| align=right|4,126||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33347)||1998 XJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,149|| align=right|2,89|| align=right|3,681||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33348)||1998 XO39|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,072|| align=right|4,14|| align=right|3,418||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33349)||1998 XF72|| align=right|13,2|| align=right|2,335|| align=right|0,105|| align=right|8,06|| align=right|3,568||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33350)||1998 XY86|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,212|| align=right|4,59|| align=right|3,673||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33351)||1998 XZ89|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|12,51|| align=right|3,695||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33352)||1998 XF95|| align=right|13,9|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|6,33|| align=right|3,513||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33353)||1998 XU95|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,071|| align=right|6,67|| align=right|3,493||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33354)||1998 YZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|1,89|| align=right|3,743||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33355)||1998 YJ19|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,226|| align=right|1,70|| align=right|3,513||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33356)||1999 AM3|| align=right|14,4|| align=right|1,949|| align=right|0,038|| align=right|22,34|| align=right|2,720||MBA||9. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(33357)||1999 AX5|| align=right|16,1|| align=right|2,201|| align=right|0,061|| align=right|4,99|| align=right|3,266||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33358)||1999 AD8|| align=right|15,1|| align=right|2,159|| align=right|0,039|| align=right|4,05|| align=right|3,171||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33359)||1999 AD19|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,188|| align=right|6,21|| align=right|5,417||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33360)||1999 AK25|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|0,92|| align=right|3,696||MBA||15. januar 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(33361)||1999 AU25|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,193|| align=right|5,04|| align=right|3,467||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33362)||1999 BP1|| align=right|15,2|| align=right|2,197|| align=right|0,102|| align=right|3,28|| align=right|3,255||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33363)||1999 BO4|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,228|| align=right|13,36|| align=right|4,131||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33364)||1999 BX5|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,070|| align=right|6,51|| align=right|3,578||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33365)||1999 BQ6|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,157|| align=right|4,76|| align=right|3,380||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33366)||1999 BF7|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,069|| align=right|6,54|| align=right|3,534||MBA||21. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33367)||1999 BD8|| align=right|15,4|| align=right|2,263|| align=right|0,107|| align=right|6,30|| align=right|3,404||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33368)||1999 BD9|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,203|| align=right|6,94|| align=right|3,510||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33369)||1999 BE11|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,129|| align=right|6,73|| align=right|3,551||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33370)||1999 BQ11|| align=right|13,7|| align=right|2,699|| align=right|0,142|| align=right|31,18|| align=right|4,434||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33371)||1999 BS11|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|3,28|| align=right|3,314||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33372)||1999 BP23|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|2,81|| align=right|3,626||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33373)||1999 BL28|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,226|| align=right|8,09|| align=right|3,396||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33374)||1999 CE2|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,127|| align=right|2,02|| align=right|3,719||MBA||6. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33375)||1999 CD4|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,182|| align=right|2,90|| align=right|3,481||MBA||9. februar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|33376 Medi||1999 CZ8|| align=right|15,4|| align=right|2,215|| align=right|0,120|| align=right|6,28|| align=right|3,296||MBA||6. februar 1999||Pianoro||V. Goretti
|-
|33377 Večernícek||1999 CR9|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,134|| align=right|7,17|| align=right|3,439||MBA||12. februar 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33378)||1999 CE14|| align=right|14,7|| align=right|2,222|| align=right|0,077|| align=right|5,08|| align=right|3,312||MBA||13. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(33379)||1999 CX23|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,121|| align=right|3,75|| align=right|3,608||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33380)||1999 CC33|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,229||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33381)||1999 CD33|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,225|| align=right|7,38|| align=right|3,822||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33382)||1999 CE33|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,139|| align=right|4,13|| align=right|3,707||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33383)||1999 CV36|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,079|| align=right|6,37|| align=right|3,639||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33384)||1999 CV42|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|5,52|| align=right|3,503||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33385)||1999 CY46|| align=right|13,9|| align=right|2,303|| align=right|0,096|| align=right|7,05|| align=right|3,494||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33386)||1999 CJ48|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,208|| align=right|2,89|| align=right|3,698||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33387)||1999 CA49|| align=right|14,6|| align=right|2,192|| align=right|0,175|| align=right|5,89|| align=right|3,246||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33388)||1999 CH50|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,239|| align=right|4,97|| align=right|3,488||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33389)||1999 CZ50|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,182|| align=right|5,33|| align=right|3,364||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33390)||1999 CJ51|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|3,20|| align=right|3,774||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33391)||1999 CN51|| align=right|14,5|| align=right|2,189|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|3,239||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33392)||1999 CH54|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,153|| align=right|4,04|| align=right|3,401||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33393)||1999 CL54|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,160|| align=right|2,26|| align=right|3,372||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33394)||1999 CR54|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,181|| align=right|3,21|| align=right|3,666||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33395)||1999 CU54|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|2,81|| align=right|3,674||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33396)||1999 CU56|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,158|| align=right|8,13|| align=right|3,413||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33397)||1999 CG57|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,062|| align=right|6,87|| align=right|3,413||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33398)||1999 CQ58|| align=right|13,5|| align=right|2,561|| align=right|0,173|| align=right|18,54|| align=right|4,097||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33399)||1999 CC59|| align=right|14,9|| align=right|2,208|| align=right|0,096|| align=right|4,48|| align=right|3,281||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33400)||1999 CJ59|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,062|| align=right|7,45|| align=right|4,669||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33401)||1999 CC68|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,166|| align=right|3,77|| align=right|3,335||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33402)||1999 CC71|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,081|| align=right|15,54|| align=right|4,176||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33403)||1999 CN73|| align=right|16,4|| align=right|2,279|| align=right|0,103|| align=right|4,34|| align=right|3,439||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33404)||1999 CT73|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,130|| align=right|6,00|| align=right|5,364||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33405)||1999 CW73|| align=right|15,9|| align=right|2,234|| align=right|0,156|| align=right|3,36|| align=right|3,338||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33406)||1999 CM74|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,155|| align=right|2,70|| align=right|3,577||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33407)||1999 CA75|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,071|| align=right|13,01|| align=right|4,375||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33408)||1999 CW76|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,056|| align=right|6,11|| align=right|3,334||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33409)||1999 CD77|| align=right|15,6|| align=right|2,155|| align=right|0,099|| align=right|3,47|| align=right|3,163||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33410)||1999 CX85|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,179|| align=right|8,22|| align=right|3,436||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33411)||1999 CV91|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,173|| align=right|2,85|| align=right|3,632||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33412)||1999 CX96|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,197|| align=right|3,99|| align=right|3,499||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33413)||1999 CP99|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,097|| align=right|4,00|| align=right|3,672||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33414)||1999 CP100|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,173|| align=right|6,61|| align=right|3,760||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33415)||1999 CB101|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,067|| align=right|5,63|| align=right|3,498||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33416)||1999 CW101|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,219|| align=right|5,51|| align=right|3,412||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33417)||1999 CV103|| align=right|14,5|| align=right|2,346|| align=right|0,064|| align=right|10,74|| align=right|3,593||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33418)||1999 CJ106|| align=right|15,0|| align=right|2,217|| align=right|0,041|| align=right|4,73|| align=right|3,301||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33419)||1999 CD112|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,057|| align=right|9,47|| align=right|3,862||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33420)||1999 CT116|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,028|| align=right|9,48|| align=right|3,574||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33421)||1999 CN118|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|1,16|| align=right|3,416||MBA||13. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33422)||1999 CN135|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|4,935||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33423)||1999 DK|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|4,32|| align=right|3,581||MBA||16. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33424)||1999 DC2|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,208|| align=right|23,51|| align=right|3,750||MBA||16. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33425)||1999 DP2|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,199|| align=right|4,97|| align=right|3,266||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33426)||1999 DR2|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|7,68|| align=right|3,501||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33427)||1999 DZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,106|| align=right|6,56|| align=right|3,483||MBA||21. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33428)||1999 DO3|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,154|| align=right|3,85|| align=right|3,429||MBA||18. februar 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33429)||1999 DL4|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,046|| align=right|10,86|| align=right|5,754||MBA||23. februar 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33430)||1999 EH|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|2,72|| align=right|3,564||MBA||7. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33431)||1999 EK|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|1,42|| align=right|3,695||MBA||9. marec 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(33432)||1999 ET3|| align=right|13,8|| align=right|3,037|| align=right|0,079|| align=right|9,57|| align=right|5,293||MBA||15. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|33433 Maurilia||1999 EZ4|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,177|| align=right|9,48|| align=right|3,618||MBA||14. marec 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(33434)||1999 FU|| align=right|13,9|| align=right|2,931|| align=right|0,070|| align=right|1,31|| align=right|5,016||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33435)||1999 FD4|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,186|| align=right|1,29|| align=right|4,318||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33436)||1999 FZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,148|| align=right|8,92|| align=right|4,562||MBA||20. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33437)||1999 FK9|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,135|| align=right|3,48|| align=right|3,743||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33438)||1999 FE10|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,149|| align=right|0,68|| align=right|3,507||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33439)||1999 FF18|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,209|| align=right|13,49|| align=right|4,406||MBA||20. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33440)||1999 FR18|| align=right|15,2|| align=right|2,458|| align=right|0,112|| align=right|6,51|| align=right|3,853||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33441)||1999 FT18|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,089|| align=right|6,80|| align=right|3,719||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33442)||1999 FW18|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|4,065||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33443)||1999 FZ18|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,192|| align=right|3,23|| align=right|4,360||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33444)||1999 FF19|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,176|| align=right|2,93|| align=right|3,334||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33445)||1999 FB21|| align=right|13,8|| align=right|2,877|| align=right|0,016|| align=right|3,07|| align=right|4,878||MBA||23. marec 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(33446)||1999 FU23|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,156|| align=right|3,02|| align=right|3,447||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33447)||1999 FM24|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,121|| align=right|4,28|| align=right|3,446||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33448)||1999 FT24|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,043|| align=right|5,65|| align=right|3,525||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33449)||1999 FL25|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,208|| align=right|4,56|| align=right|4,081||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33450)||1999 FO25|| align=right|14,1|| align=right|2,294|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|3,473||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33451)||1999 FL26|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|1,95|| align=right|3,745||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33452)||1999 FU26|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,105|| align=right|4,63|| align=right|4,272||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33453)||1999 FG27|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,100|| align=right|5,35|| align=right|3,487||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33454)||1999 FJ27|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,172|| align=right|5,16|| align=right|3,525||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33455)||1999 FV27|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,069|| align=right|6,59|| align=right|3,457||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33456)||1999 FG28|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,134|| align=right|5,22|| align=right|3,444||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33457)||1999 FP28|| align=right|14,8|| align=right|2,235|| align=right|0,164|| align=right|4,44|| align=right|3,342||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33458)||1999 FE29|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|3,40|| align=right|3,531||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33459)||1999 FM30|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|1,57|| align=right|3,702||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33460)||1999 FL31|| align=right|13,9|| align=right|2,395|| align=right|0,177|| align=right|3,16|| align=right|3,707||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33461)||1999 FP31|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,206|| align=right|2,62|| align=right|3,718||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33462)||1999 FT31|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,068|| align=right|2,02|| align=right|3,429||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33463)||1999 FM32|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|6,57|| align=right|3,688||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33464)||1999 FN32|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,151|| align=right|3,72|| align=right|3,394||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33465)||1999 FP32|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,720||MBA||23. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33466)||1999 FE33|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,062|| align=right|6,53|| align=right|3,647||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33467)||1999 FG35|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,162|| align=right|3,45|| align=right|4,078||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33468)||1999 FD36|| align=right|14,8|| align=right|2,262|| align=right|0,177|| align=right|7,63|| align=right|3,401||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33469)||1999 FL36|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,039|| align=right|10,53|| align=right|5,121||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33470)||1999 FQ37|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,038|| align=right|4,47|| align=right|4,638||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33471)||1999 FV38|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,145|| align=right|3,79|| align=right|3,435||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33472)||1999 FN42|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,151|| align=right|6,43|| align=right|3,763||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33473)||1999 FZ45|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,058|| align=right|6,27|| align=right|3,506||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33474)||1999 FB51|| align=right|14,6|| align=right|2,172|| align=right|0,038|| align=right|2,58|| align=right|3,200||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33475)||1999 FK53|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,049|| align=right|7,94|| align=right|3,529||MBA||28. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33476)||1999 FV54|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|3,563||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33477)||1999 FR59|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|6,62|| align=right|3,551||MBA||27. marec 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33478)||1999 GB|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|3,480||MBA||2. april 1999||Wykrota||Wykrota
|-
|(33479)||1999 GO|| align=right|13,3|| align=right|3,090|| align=right|0,153|| align=right|0,85|| align=right|5,431||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|33480 Bartolucci||1999 GA1|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,140|| align=right|4,65|| align=right|3,883||MBA||4. april 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(33481)||1999 GH1|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,090|| align=right|6,70|| align=right|3,357||MBA||7. april 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33482)||1999 GO4|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,120|| align=right|6,79|| align=right|4,170||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33483)||1999 GW4|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,104|| align=right|8,70|| align=right|3,825||MBA||11. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33484)||1999 GS7|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|4,198||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33485)||1999 GE8|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,081|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33486)||1999 GN8|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,071|| align=right|7,84|| align=right|3,812||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33487)||1999 GS8|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|4,92|| align=right|3,414||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33488)||1999 GD9|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,049|| align=right|12,14|| align=right|4,054||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33489)||1999 GF9|| align=right|13,2|| align=right|2,546|| align=right|0,139|| align=right|14,43|| align=right|4,062||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33490)||1999 GK9|| align=right|14,1|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|6,42|| align=right|3,795||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33491)||1999 GM9|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,072|| align=right|5,93|| align=right|3,706||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33492)||1999 GT17|| align=right|14,2|| align=right|2,346|| align=right|0,082|| align=right|6,89|| align=right|3,593||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33493)||1999 GX17|| align=right|12,7|| align=right|2,659|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|4,334||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33494)||1999 GZ17|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,126|| align=right|14,77|| align=right|4,093||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33495)||1999 GL18|| align=right|14,5|| align=right|2,223|| align=right|0,126|| align=right|4,51|| align=right|3,314||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33496)||1999 GQ18|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,254|| align=right|10,72|| align=right|3,631||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33497)||1999 GD19|| align=right|14,0|| align=right|2,685|| align=right|0,155|| align=right|14,47|| align=right|4,399||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33498)||1999 GG19|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,062|| align=right|8,43|| align=right|3,740||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33499)||1999 GN19|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,106|| align=right|3,57|| align=right|3,359||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33500)||1999 GV19|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,114|| align=right|13,08|| align=right|4,071||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov